Корралес

Топоним 
 Корралес — город и муниципалитет в Колумбии.
 Корралес — посёлок в Мексике, штат Гуанахуато, муниципалитет Юририя.
 Корралес — посёлок в США, штат Нью-Мексико.
 Корралес-де-Дуэро — () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Корралес-дель-Вино — () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия 
 Корралес, Диего (1977—2007) — американский боксёр
 Корралес, Рамиро (род. 1977) — американский футболист, защитник.
 Корралес, Рауль (1925—2006) — кубинский фотограф, известный своими работами времён кубинской революции.
 Корралес, Хорхе Луис (род. 1991) — кубинский футболист, защитник.
 Корралес Хименес, Сения (род. 1989) — мексиканская шахматистка.